Župnija Sv. Križ je lahko:

 Župnija Sv. Križ - Gabrovka, Škofija Novo mesto
 Župnija Sv. Križ - Podbočje, Škofija Novo mesto
 Župnija Sv. Križ nad Jesenicami, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Sv. Križ nad Mariborom, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Ljubljana - Sv. Križ, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Maribor - Sv. Križ, Nadškofija Maribor